Anton Moisescu – politico rumeno
 Dănuț Moisescu – calciatore rumeno
 Dumitru George Moisescu – politico rumeno
 Iustin Moisescu – arcivescovo ortodosso rumeno
 Vlad-Octavian Moisescu – politico rumeno